George Talbot, IV conte di Shrewsbury – nobile e politico inglese
 George Talbot, VI conte di Shrewsbury – nobile e politico inglese
 George Talbot, IX conte di Shrewsbury – nobile e politico inglese
 George S. Talbot – compositore inglese